Cromwell steht für:
 Cromwell (Neuseeland), Ort auf der Südinsel von Neuseeland
 Cromwell (Honoré de Balzac), Tragödie von Balzac
 Cromwell (Victor Hugo), Drama von Victor Hugo
 Cromwell (Christoph Hein), Schauspiel von Christoph Hein
 Cromwell (Panzer), britischer Panzer im Zweiten Weltkrieg
 Cromwell – Krieg dem König, britischer Film aus dem Jahr 1970, mit Alec Guinness und Geoffrey Keen
 Cromwell (Band), Progressive-Rock-Band

Personen:
 Adelaide McGuinn Cromwell (1919–2019), US-amerikanische Soziologin
 Chad Cromwell (* 1957), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Elizabeth Cromwell (1674–1709), englische Adelige, Gitarristin und Musikherausgeberin, Tochter von Vere Essex Cromwell, 7. Baron Cromwell, 4. Earl of Ardglass
 Gregory Cromwell, 1. Baron Cromwell († 1551), englischer Adliger
 Henry Cromwell (1628–1674), britischer Politiker
 James Cromwell (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 John Cromwell (1887–1979), US-amerikanischer Regisseur
 Oliver Cromwell (1599–1658), englischer Politiker, Lordprotektor

 Richard Cromwell (1626–1712), englischer Politiker, Lordprotektor
 Richard Cromwell (Schauspieler) (1910–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Seymour Cromwell (1934–1977), US-amerikanischer Ruderer

 Tiffany Cromwell (* 1988), australische Radrennfahrerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cromwell (Alabama)
 Cromwell (Connecticut)
 Cromwell (Indiana)
 Cromwell (Iowa)
 Cromwell (Kentucky)
 Cromwell (Minnesota)
 Cromwell (Oklahoma)
 Cromwell (Virginia)
 Cromwell (Washington)
 Cromwell Crossroads (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cromwell Manor, in Cornwall, New York, ID-Nr. 96000555
 Cromwell's Run Rural Historic District, in Rectortown, Virginia, ID-Nr. 08000907

Siehe auch:
 Cromwell Township